Pansi ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Pansi (1920–1988), österreichischer Gewerkschafter und Politiker (SPÖ)
 Micha Pansi (* 1964), Schweizer Fantasyautorin

Siehe auch:
 Pansy